El nombre Andri Kulyk puede referirse a las siguientes personas:

Andri Kulyk, ciclista ucraniano;
Andri Kulyk, luchador ucraniano.